Grundträsk kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Grundträsk (sjö i Finland), Nyland 
 Grundträsk – en sjö i Esbo, se Matalajärvi (sjö i Finland, Nyland)

Se även
 Grundträsket – flera